Pablo Aranda ist der Name folgender Personen:

* Pablo Aranda (Komponist) (* 1960), chilenischer Komponist und Hochschullehrer 
 Pablo Aranda (Schriftsteller) (* 1968), spanischer Schriftsteller und Kolumnist